Росица — топоним:

Белоруссия 
 Росица — деревня, Витебская область, Верхнедвинский район.
 Росица — озеро в Витебской области, на берегу которого находится деревня Росица.
 Росица — река в Латвии и Верхнедвинском районе Витебской области, приток Западной Двины.

Болгария 
 Росица — река, приток Янтры.
 Росица — село, Великотырновская область.
 Росица — село, Добричская область.
 Росица — село, Тырговиштская область.